Kroenke ist der Familienname von

 Ann Walton Kroenke (* 1948), US-amerikanische Unternehmerin
 Stan Kroenke (* 1947), US-amerikanischer Unternehmer
 Zach Kroenke (* 1984), US-amerikanischer Baseballspieler